

Personnalités 

 Abbas-Ali Khalatbari (1912-1979), homme politique et diplomate iranien ;
 , actrice et journaliste américaine ;
 Azar Khalatbari (1961-2022), journaliste scientifique ;
  (né en 1969), pianiste et chef d'orchestre ;
  (1949-1985), pilote de chasse iranien ;
  (né en 1983), entrepreneur irano-américain ;
 Mohammad Reza Khalatbari (né en 1983), footballeur iranien.